Моррис Ха́лле (, настоящая фамилия Пинковиц, ; 23 июля 1923, Лиепая, Латвия — 2 апреля 2018, Кембридж, Массачусетс, США) — американский лингвист еврейского происхождения, почётный профессор (в отставке) лингвистического отделения Массачусетского технологического университета, один из крупнейших фонологов XX века. Наибольшую известность ему принесла разработка вместе с Р. Якобсоном и Г. Фантом теории различительных признаков. Также М. Халле с Н. Хомским в книге «Звуковая модель английского языка» осуществили перенесение принципов генеративной грамматики на фонологию.

Член Национальной академии наук США (1988).

Биография 
Родился в Лиепае в еврейской семье. Сперва переехал в Ригу в 1929, затем эмигрировал в США в 1940 году, после захвата Польши Германией. Вскоре был призван на фронт. По возвращении получил степень магистра по лингвистике в Чикагском университете и защитил в Гарвардском университете диссертацию под руководством Романа Якобсона.

Как профессор Халле запомнился многим ученикам как непреклонный перфекционист, который, при этом, всегда помогал своим студентам во всех аспектах, включая переговоры о зарплате.

Вклад в науку 

В 1952 году Халле вместе с Якобсоном и Фантом предложили универсальную акустическую классификацию различительных признаков, которая являлась единственной попыткой описания звуковых контрастов на основе акустических характеристик. Тем не менее даже после ряда модификаций классификация не достигала той полноты и необходимой детализации, которая имеется в артикуляционной классификации МФА. Однако основные акустические признаки, на основе которых формируются важнейшие звуковые противопоставления, в этой классификации выделены.

Общая характеристика признаковой базы 
Признаковая база включает в себя двенадцать бинарных различительных признаков, набор которых считается достаточно полным для описания смыслоразличительных контрастов, проявляющихся в определенном языковом контексте. Каждый признак представляет собой противопоставление одного и того же акустического свойства. Звуки, у которых степень проявления акустических свойств больше некоторого порога, имеют положительное значение соответствующего признака-классификатора, в ином случае — отрицательное. Граница признака устанавливается не объективными физическими характеристиками оппозиции звуков, а системой звуковых контрастов, которые используются в каждом языке различным образом. Согласно С. В. Кодзасову и О. Ф. Кривновой, предложенный Халле, Якобсоном и Фантом набор акустических признаков следует рассматривать прежде всего как систему потенциальных фонетических координат, которая используется и настраивается в каждом языке специфическим образом. Сами признаки классифицируются следующим образом:
 признаки главных классов звуков (учитываются источники звука, особенности передаточной функции);
 признаки источников звука:
 резонансные признаки, связанные с характеристиками основного (фарингально-ротового) резонатора;
 признак назализации, учитывающий наличие дополнительного резонатора.

Логической базой данного подхода можно считать принцип минимального избыточного кода, который и привел ученых к объединению в рамках одного признака гетерогенных звуковых оппозиций.

Генеративная фонология 
В книге «Звуковая модель английского языка» (1968) Халле вместе с Н. Хомским сформулировали основные положения генеративной фонологии. Они предложили новый вариант универсальной системы различительных признаков, ставший фактическим стандартом в генеративной фонологии конца 20 века. В новой системе различительные признаки имеют в основном артикуляционную интерпретацию. Обновлённый вариант системы различительных признаков Халле, разработанный в 90-е годы 20 века, учитывает принципы теории геометрии признаков. Халле также принадлежит ряд важных работ по морфологии и по исследованию архитектуры взаимодействия грамматики с различными интерфейсными уровнями.

Примечания

Источники 
 
 Halle, M. 1995. Feature Geometry and Feature Spreading. Linguistic Inquiry 26(1), 1-46.
 Halle, M. 2005. Palatalization/Velar softening: What it is and what it tells us about the nature of language. Linguistic Inquiry 36, 23-41.

Преподаватели вузов США
Лингвисты США
Фонологи
Иммигрировавшие в США из Латвии
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Президенты Лингвистического общества Америки
Почётные доктора Чикагского университета